Jabaliya (Golan), ancienne ville du Golan
 Jabaliya (Bande de Gaza), ville de la Bande de Gaza
 Jabaliya (camp), camp de réfugiés palestiniens au nord de la Bande de Gaza